Михаи́л Ефи́мович Фрадко́в (род. 1 сентября 1950, село Курумоч, Красноярский район, Куйбышевская область) — российский государственный деятель, директор Российского института стратегических исследований с 4 января 2017 года.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации (2007—2016). Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (24 апреля 2004 — 5 октября 2016). С 5 марта 2004 по 12 сентября 2007 года — Председатель Правительства России (с формальным перерывом с 7 по 12 мая 2004 года, когда, согласно Конституции, его правительство сложило полномочия перед переизбранным на второй срок Президентом, но уже через пять дней было повторно утверждено Государственной Думой). 12—14 сентября 2007 года исполнял обязанности Председателя Правительства до формирования нового состава Правительства во главе с Виктором Зубковым.

Кандидат экономических наук (тема диссертации: «Современные тенденции международных экономических отношений и внешнеэкономические связи России»). Владеет английским и испанским языками.

Классный чин гражданской службы — «Действительный государственный советник Российской Федерации I класса» (2000). Воинское звание — полковник запаса. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Биография 
Родился в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области. Обучался в Москве в школе, ныне являющейся школой № 710 РАО.

В 1972 окончил с красным дипломом Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-механик». С 1973 — сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Индии. С 1975 работал во Всесоюзном объединении «Тяжпромэкспорт».

В 1981 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли. С 1984 — заместитель начальника Главного управления поставок Госкомитета СССР по экономическим связям. С 1988 — заместитель начальника, первый заместитель начальника Главного управления координации и регулирования внешних экономических операций Министерства внешнеэкономических связей СССР.

С 1991 года — старший советник постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, представитель России при организации «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (ГАТТ). С октября 1992 — заместитель министра внешнеэкономических связей России. С октября 1993 — первый заместитель министра внешнеэкономических связей Российской Федерации. С марта 1997 — и. о. министра внешнеэкономических связей и торговли Российской Федерации. С апреля 1997 — министр внешнеэкономических связей и торговли Российской Федерации.

Исполнял обязанности министра в марте-апреле 1998 до реорганизации ведомства в Министерство внешнеэкономических связей и торговли Российской Федерации. Сложил полномочия в июле 1998 в связи ликвидацией Министерства.

В мае 1998 избран председателем совета директоров страхового общества «Ингосстрах», с февраля 1999 — генеральный директор компании. В мае 1999 назначен министром торговли Российской Федерации в правительстве Сергея Степашина.

В мае 2000 подал в отставку вместе со всеми членами Правительства Российской Федерации, 31 мая назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, курировал экономическую безопасность.

28 марта 2001 назначен директором Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации (ФСНП России).

11 марта 2003 ФСНП России была упразднена, а Михаил Фрадков в мае 2003 назначен полномочным представителем России при Евросоюзе в ранге федерального министра. В этом качестве был представлен на саммите Россия — Европейский союз 31 мая 2003 в Стрельне.

В июне 2003 назначен также специальным представителем Президента России по вопросам развития отношений с Евросоюзом.

В 2004—2007 годах занимал пост Председателя Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации (2004—2007) 
Сменив своего предшественника Михаила Касьянова в марте 2004, Фрадков на посту Председателя Правительства Российской Федерации.

По мнению многих аналитиков, был так называемым «техническим премьером», не проводившим самостоятельной политики. Все ключевые решения принимались Администрацией президента РФ, считает заместитель гендиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Деятельность правительства Фрадкова была отмечена следующими шагами:

 Административная реформа (реорганизация правительственных ведомств) (2004)
 «Монетизация социальных льгот» — замена натуральных социальных льгот денежными компенсациями, вызвала протесты в начале 2005 года (2004)
 Начало реализации проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России»,
 Начало реализации Национального проекта «Здоровье»
 Начало реализации Национального проекта «Образование»
 Начало реформы ЖКХ, направленной на привлечение бизнеса в сферу ЖКХ, развитие жилищного строительства, в том числе ипотеки. В итоге, на момент ухода в отставку правительства, ипотеку могли себе позволить около 15 % россиян, коммерческие структуры не стали активно работать в секторе ЖКХ.
 Внедрение системы ЕГАИС (N 102-ФЗ от 21 июля 2005), предназначенной для автоматизации государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Внедрение сопровождалось техническими неполадками, вызвавшими алкогольный кризис в первой половине 2006 года.

14 ноября 2005 Владимир Путин ввёл две новые должности в правительстве, тем самым ещё более урезав полномочия премьера. Руководитель Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Медведев стал первым заместителем председателя, отвечающим за реализацию так называемых приоритетных национальных проектов, а министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов — заместителем председателя, курирующим оборону и оборонно-промышленный комплекс.

В 2006 году получил доход в размере 2,59 млн рублей, увеличив доход по отношению к 2005 году (1,8 миллиона) на 44 %.

12 сентября 2007 года на встрече с президентом Российской Федерации обратился к нему с просьбой об отставке Правительства, мотивируя её следующим образом:

Понимая, вот, происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кадровые. И, я думаю, что правильно было бы, с моей стороны, выйти с инициативой освободить должность председателя правительства для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений и устраивания, вот, властной конфигурации, в связи с предстоящими политическими событиями.

Президент принял отставку правительства и поблагодарил Фрадкова за достигнутые результаты в работе. Путин отметил такие достижения правительства, как хорошие темпы роста экономики, снижение инфляции, рост реальных доходов населения, начало осуществления крупных социальных проектов. При этом президент предложил Фрадкову исполнять обязанности председателя правительства вплоть до одобрения Госдумой кандидатуры нового премьера.

По опросу Фонда общественного мнения, проведённому после отставки Фрадкова с поста председателя Правительства, большинство россиян не смогли назвать никаких достижений (80 %) или неудач (75 %) в деятельности бывшего председателя правительства на своём посту. Ещё в ноябре 2005 года британские эксперты предсказывали уход Михаила Фрадкова с должности председателя правительства.

Дальнейшая карьера 

С 9 октября 2007 года — директор Службы внешней разведки Российской Федерации. Был назначен на эту должность президентом Путиным вместо Сергея Лебедева, ставшего исполнительным секретарём СНГ.

22 сентября 2016 года Президент России предложил занять должность руководителя Службы внешней разведки С. Е. Нарышкину. М. Е. Фрадкову предложено перейти на работу в ОАО «РЖД» на должность Председателя совета директоров, однако назначение не состоялось. Освобождён от должности директора СВР России в связи с выходом на пенсию и выведен из состава Совета безопасности Российской Федерации с 5 октября 2016 года.

Указом Президента России от 2 ноября 2016 года назначен директором ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований» с 4 января 2017 года. Также Фрадков возглавляет Совет директоров концерна «Алмаз-Антей».

Санкции 

25 июля 2014 года внесен в санкционный список всех стран Евросоюза за «активную поддержку сепаратистских действий или политик».

6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к В. Путину.

Также находится в санкционных списках Великобритании, Канады, Австралии, Украины и Швейцарии

Семья 
Отец Михаила Фрадкова — еврей, мать — русская.

Женат. Супруга Елена Олеговна по образованию экономист, ранее работала ведущим специалистом по маркетингу Центра международной торговли, сейчас занимается домашним хозяйством. Имеет двоих сыновей:

 Старший сын, Пётр Фрадков (род. 1978) — председатель ПАО «Промсвязьбанк», ранее генеральный директор АО «Российский экспортный центр» и первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка. Женат, есть дочь.
 Младший сын, Павел (род. 1981), окончил Суворовское училище, поступил в Академию ФСБ России. В 2003 году поступил в Дипломатическую академию МИД России на факультет мировой экономики. В 2005 году принят в департамент общеевропейского сотрудничества МИД России на должность третьего секретаря. В соответствии с приказом министра экономического развития Российской Федерации № 2076-л от 27 августа 2012 года назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2015 года № 256 назначен заместителем управляющего делами Президента Российской Федерации. Женат, есть сын и дочь.

Доходы 
За 2011 год Михаил Фрадков официально заработал 5,2 миллиона рублей, причём за год до этого его доходы были гораздо выше и равнялись 7,1 миллиону рублей в год, что в обоих случаях значительно превышало аналогичный доход президента Медведева.

В 2014 году официальные доходы Фрадкова составили 22,1 миллиона рублей. В его собственности также находился земельный участок площадью 1,003 га, дача площадью 301,7 м², квартира площадью 587,6 м² и два машиноместа.

Увлечения 
Болеет за московский футбольный клуб «Спартак».

Награды 

 Орден Святого Георгия IV степени (2016 год)
 Орден Александра Невского
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (12 сентября 2007 года) — за выдающийся вклад в реализацию социально-экономической политики государства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 сентября 2005 года) — за большой личный вклад в проведение государственной экономической политики и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Мужества (2022)
 Орден Почёта
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 «Почетный сотрудник контрразведки России» — за укрепление связей между Министерством внешнеэкономических связей и Федеральной службой контрразведки.

Примечания

Ссылки 

 Формирование нового правительства России 
 Фрадков Михаил Ефимович — Директор Службы внешней разведки Российской Федерации
 Биография на сайте Президента России
 Биография на сайте Правительства Российской Федерации

Родившиеся в Красноярском районе (Самарская область)
Выпускники МГТУ Станкин
Выпускники ВАВТ
Председатели Правительства РФ
Министры внешних экономических связей Российской Федерации
Министры торговли Российской Федерации
Директора СВР
Сотрудники Службы внешней разведки России
Члены Национального антитеррористического комитета
Члены КПСС
Члены Совета безопасности России
Директора ФСНП
Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Постоянные представители Российской Федерации при ЕС
Россия и Европейский союз
Полковники (Российская Федерация)
Алмаз-Антей
Специальные представители Президента Российской Федерации
Политики XXI века
Сотрудники Российского института стратегических исследований
Исполняющие обязанности председателя Правительства Российской Федерации
Второе правительство Фрадкова
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании